

Patronyme 

 Alan Lomax (1915-2002), musicologue américain
 Emma Lomax (1873-1963), compositrice et pianiste anglaise
 Jackie Lomax (1944-2013), guitariste, chanteur et compositeur anglais
 John Lomax (1875-1948), musicologue américain, père d'Alan
The Alan Lomax Collection, publication des enregistrements récoltés ou effectués par les deux précités
 Jonny Lomax (1990-), joueur anglais de rugby à XIII
 Samuel Lomax (1855-1915), général britannique
 Tyrel Lomax (1996-), joueur néo-zélandais de rugby à XV
 Zac Lomax (1999-), joueur de rugby à XIII australien

Toponyme 

 Lomax, un village du comté de Henderson dans l'Illinois, aux États-Unis.

Automobile 
 Gamme de kitcars LOMAX, basée sur la Citroën 2 CV, produite en Angleterre de façon quasi constante entre 1984 et 2004.

Voir aussi 
 The Adventures of Lomax : jeu vidéo

Homonymie de patronyme